Bruno Rodriguez peut désigner :
 Bruno Rodríguez Parrilla (1958-), homme politique cubain ;
 Bruno Rodriguez (1972-), footballeur professionnel français.